Noors voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Noors voetbalelftal onder 19 (vrouwen)